Wow kan syfta på:

 World of Warcraft, ett datorspel i genren MMORPG
 Way Out West, en musikfestival
 Wide Open West
 Windows on Windows
 World of Wonder
 Wendy O. Williams
 WOW Cargo Alliance en flygbolagsallians
 En engelsk interjektion som ofta används även på svenska –  förvånad eller imponerad
 "WOW", en sång med R&B-sångerskan Brandy, från hennes tredje studioalbum Full Moon